Asem se poate referi la:

Persoane
 Asem Tasbulatova, cântăreț kazah
 Asem Zhaketayeva, cântăreț kazah
 Abu Muhammad Asem al-Maqdisi, scriitor politic palestinian
 Prințul Asem bin Al Nayef, prinț al Iordaniei
 Prințesa Nejla bint Asem, prințesă a Iordaniei
 Prințesa Sana Asem, prințesă a Iordaniei

Alte utilizări
 Sayur Asem

Vezi și
 Assem
 Asia–Europe Meeting
 Academia de Științe a Moldovei